Le mardi  est le 292 jour de l'année 1897.

Naissances 
 Ivan Sousloparov (mort le ), général soviétiquew
 Vlado Tchernozemski (mort le ), révolutionnaire et terroriste bulgare

Décès 
 Alberto Cavalletto (né le ), politicien italien
 Berthold Englisch (né le ), maître d'échecs autrichien
 George Pullman (né le ), inventeur et industriel américain

Voir aussi 
 19 octobre et octobre 1897